Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az ausztrál Ashleigh Barty volt, aki ebben az évben a járványveszélyt kezelő intézkedések miatt nem indult el a tornán.

A győzelmet nagy meglepetésre a lengyel Iga Świątek szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–1 arányban legyőzte az amerikai Sofia Kenint. Ez volt az első WTA-tornagyőzelme. Iga Świątek az első lengyel teniszező, aki a Roland Garroson győzni tudott. Győzelmével több, mint 30 helyet javítva korábbi legjobbján, a világranglista 17. heyére került. Swiatek Szeles Mónika 1992-es sikere óta a legfiatalabb Roland Garros-bajnok, és az első tinédzser győztes Iva Majoli 1997-es bajnoki címe óta.

A magyarok közül világranglista helyezése alapján a főtáblán indulhatott Babos Tímea, de az első körön nem jutott túl. A selejtezőben kezdhette meg a küzdelmet Jani Réka Luca és Gálfi Dalma. Jani Réka Luca a selejtezőben az első körben búcsúzott, és Gálfi Dalmának sem sikerült a főtáblára jutás, ő a kvalifikáció döntőjében, a 3. körben szenvedett vereséget.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 A kvalifikáció sorsolása
 A főtábla sorsolása

N1